San Felice peut désigner:
 San Felice Circeo, commune italienne dans la province de Latina, dans la région Latium, en Italie centrale
 San Felice a Cancello, commune italienne de la province de Caserte dans la région Campanie en Italie.
 San Felice del Benaco, commune italienne de la province de Brescia dans la région Lombardie en Italie
 San Felice del Molise, commune de la province de Campobasso dans la région Molise en Italie
 La San-Felice, roman historique d'Alexandre Dumas paru en 1864 chez Michel Lévy frères
 Église San Felice, une église catholique de Venise, en Italie
 Monastère San Felice à Pavie en Italie
 Rio de San Felice, canal de Venise dans le sestiere de Cannaregio
 Palazzo San Felice, hôtel particulier situé dans le centre historique de Naples.

Voir aussi 
 
 
 San Felices